Avenida Brasil ist der Name folgender Straßen: 

in Brasilien:
 Avenida Brasil (Belo Horizonte) in Belo Horizonte
 Avenida Brasil (Cachoeira do Sul) in Cachoeira do Sul
 Avenida Brasil (Campinas) in Campinas
 Avenida Brasil (Manaus) in Manaus
 Avenida Brasil (Rio de Janeiro) in  Rio de Janeiro
 Avenida Brasil (São Paulo) in São Paulo

in anderen Staaten:
 Avenida Brasil (Buenos Aires) in Buenos Aires, Argentinien
 Avenida Brasil (Lima) in Lima, Peru
 Avenida Brasil (Santiago de Chile) in Santiago de Chile, Chile
 Avenida Brasil (Valparaíso) in Valparaíso, Chile
 Avenida Brasil (Montevideo) in Montevideo, Uruguay

Avenida Brasil steht für:
 Avenida Brasil (Telenovela), brasilianische Telenovela (2012)